Сергей Жирнов ():
 Жирнов, Сергей Леонидович (1940—2007) — советский актёр театра и кино.
  (род. 1961) — писатель, бывший советский офицер КГБ, журналист и специалист по международным отношениям.